Namaquanula är ett släkte av amaryllisväxter. Namaquanula ingår i familjen amaryllisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amaryllisväxter
Namaquanula